Пе́тра — багатозначний термін:

Ім'я 
Петра — жіноче ім'я, неканонічний жіночий варіант імені Петро
 Петра Немцова — чеська топ-модель
 Петра Чубонова (Кубонова) — чеська модель
 Петра Майдич — словенська лижниця, олімпійська призерка
 Петра Беле — німецька біатлоністка
 Петра Квітова — чеська тенісистка
 Петра Меде — шведська комедіантка та ведуча
 Петра Кронбергер — австрійська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка
 Петра Рідель — німецька плавчиня, олімпійська медалістка
 Петра Шнайдер — німецька плавчиня, олімпійська чемпіонка
 Рафка Петра Хобок Ар-Рейс — ліванська маронітська свята, канонізована в 2001 році

Топонім 

 Петра () — давнє місто, столиця Едому (або Ідумеї), пізніше столиця Набатейського царства, головне місто синів Ісава.
 Петра () — село у повіті Мехедінць в Румунії. Входить до складу комуни Биклеш
 3492 Петра-Пері — астероїд головного поясу, відкритий 16 лютого 1985 року
інші значення
 PETRA (the Positron-Electron Tandem Ring Accelerator) — прискорювач заряджених частинок в німецькому національному науково-дослідному центрі DESY

Див. також 
 П'єтра